A 722-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Kelenföld vasútállomás és Pusztazámor, autóbusz-forduló között közlekedik Diósd és Érd érintésével. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

2019. május 11-étől Érden a Kálvin tér helyett a Főtér megállót érinti.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||végállomás||34
|align=left|
|-
|∫||Budapest, Borszéki utca||34
|align=left|
|-
|1||Budapest, Péterhegyi út||33
|align=left|
|-
|2||Budapest, Régi vám||32
|align=left|
|-
|3||Budapest, Antalháza||31
|align=left|
|-
|4||Budapest, Budatétény benzinkút||30
|align=left|
|-
|5||Budapest, Memento Park||29
|align=left|
|-
|6||Budapest, Diósárok||28
|align=left|
|-
|7||Budapest, Lőtér||27
|align=left|
|-
|8||Budapest, Diótörő utca||26
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest–Diósd közigazgatási határa
|-
|9||Diósd, Törökbálinti elágazás||25
|align=left|
|-
|10||Diósd, Sashegyi út||24
|align=left|
|-
|11||Diósd, Gyár utca||23
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Diósd–Érd közigazgatási határa
|-
|12||Érd, Muskátli utca||22
|align=left|
|-
|13||Érd, Fürdő utca||21
|align=left|
|-
|14||Érd, Sárvíz utca||20
|align=left|
|-
|15||Érd, Erika utca||19
|align=left|
|-
|16||Érd, autóbusz-állomás||18
|align=left| (Érd alsó megállóhely)
|-
|17||Érd, Főtér||17
|align=left|
|-
|18||Érd, Szabadság tér||16
|align=left|
|-
|19||Érd, Sportcsarnok utca||15
|align=left|
|-
|20||Érd, Fülemüle utca||14
|align=left|
|-
|21||Érd, Kánya utca||13
|align=left|
|-
|22||Érd, Zámori utca||12
|align=left|
|-
|23||Érd, Tárnoki elágazás||11
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Érd–Tárnok közigazgatási határa
|-
|24||Tárnok, Margitliget||10
|
|-
|25||Tárnok, Öreghegy||9
|
|-
|26||Tárnoki Horgászsétány||8
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Tárnok–Sóskút közigazgatási határa
|-
|(+1)||Sóskút, Ipari Park*||(+1)
|align=left|
|-
|27||Sóskút, Újtelep||7
|align=left|
|-
|28||Sóskút, Petőfi Sándor utca 44.||6
|align=left|
|-
|29||Sóskút, Iskola||5
|align=left|
|-
|30||Sóskút, Kossuth Lajos utca 17.||4
|align=left|
|-
|31||Sóskút, Bajcsy-Zsilinszky utca||3
|align=left|
|-
|32||Sóskút, Etyeki elágazás||2
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Sóskút–Pusztazámor közigazgatási határa
|-
|33||Pusztazámor, Malom||1
|align=left|
|-
|34||Pusztazámor, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

Volánbusz
Érd autóbuszvonalai
Diósd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak
Sóskút autóbuszvonalai
Tárnok autóbuszvonalai
Pusztazámor autóbuszvonalai